Schellhas ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Schellhas (1859–1945), deutscher Jurist und Maya-Forscher
 Walter Schellhas (1897–1988), deutscher Historiker und Bibliothekar

Siehe auch:

 Schelhas
 Schellhaas
 Schellhase